Loyen (1938 bis 1945: Loien) ist der Name ostpreußischer Orte, die heute zu Polen gehören:
 Loyen, Kreis Goldap, seit 1945: Łoje (Dubeninki), Dorf im Powiat Gołdapski, Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Loyen, Kreis Lyck, seit 1945: Łoje (Kalinowo), Dorf im Powiat Ełcki, Woiwodschaft Ermland-Masuren